Соревнования по трапу среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 5 и 6 августа. В них приняли участие 34 спортсмена из 27 стран.

Турнир состоял из двух раундов, квалификации и финала. В первом раунде участницы выполнили 5 серий по 25 выстрелов (3 в первый день и 2 во второй). Шесть лучших спортсменов по итогам квалификации проходят в финал. Там каждый выполнил ещё по 25 выстрелов, после чего результаты финала и квалификации были суммированы и определили призёров.

Действующий олимпийский чемпион из Чехии Давид Костелецкий провёл неудачную последнюю серию и не прошел в финальный раунд. 

Олимпийским чемпионом на дебютный Играх стал хорват Джованни Черногорац, который лишь в перестрелке одолел итальянца Массимо Фаббрици. Двукратный олимпийский чемпион австралиец Майкл Даймонд в квалификации поразил все мишени, повторил мировой рекорд и превзошел собственный олимпийский, но в финале допустил 5 промахов и по результатам перестрелки за бронзу занял лишь шестое место.

Призёры

Рекорды

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты на sports-reference.com